Оскотский — фамилия; имеет женскую форму Оскотская.
 Оскотский, Григорий Семёнович (более известен под фамилией Гросс; 1901—1959) — советский актёр и режиссёр оперетты, народный артист РСФСР.
 Оскотский, Захар Григорьевич (род. 1947) — российский писатель, прозаик и публицист.